Lyckad nedfrysning av herr Moro kan syfta på:
Lyckad nedfrysning av herr Moro (bok) – en bok av Roy Andersson, Kalle Boman och Istvan Borbas
Lyckad nedfrysning av herr Moro (revy) – en revy av Galenskaparna och After Shave
Lyckad nedfrysning av herr Moro (musikalbum) – en skiva av Galenskaparna och After Shave